Этот список является списком видов млекопитающих, записанных на территории Эритреи.

Из 106 указанных в таблице видов, 1 находится под критической угрозой исчезновения, 2 находятся под угрозой исчезновения, 7 являются уязвимыми, 2 находятся в состоянии близком к угрожающему.

Следующие теги используются для выделения охранного статуса каждого вида по оценкам МСОП:

Список

Источники 
 Составлен с помощью расширенного поиска на веб-сайте МСОП

Эритрея
Млекопитающие Эритреи
Природа Эритреи